Maasik ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Maasik (1929–2009), estnischer Schriftsteller und Kulturjournalist
 Laura Maasik (* 1993), estnische Leichtathletin
 Martin Maasik (* 1984), estnischer Biathlet